Aaby Sogn, in Aabybro Kommune
 Aaby (Aarhus), een buitenwijk in Denemarken
 Nørre Aaby, een plaats en voormalige gemeente in Denemarken
 Vester Åby Sogn, in Faaborg Kommune
 Åby (racebaan), in Mölndal, Zweden
 Aaby (parochie, Jammerbugt), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Jammerbugt

Zie ook
Åby (doorverwijspagina)